Neodasys är ett släkte av bukhårsdjur som beskrevs av Adolf Remane 1927. Neodasys ingår i familjen Neodasyidae.

Neodasys är enda släktet i familjen Neodasyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Neodasys